

Cinema e teatro 
Il dubbio (Doubt: A Parable) – opera teatrale del 2004 scritta da John Patrick Shanley
Il dubbio (Doubt) – film del 2008 diretto da John Patrick Shanley

Televisione 
Doubt - L'arte del dubbio – serie televisiva statunitense del 2017, con Katherine Heigl e Laverne Cox

Fumetti 
Doubt – manga scritto da Yoshiki Tonogai e pubblicato da Square Enix
Doubt!! – manga scritto da Kaneyoshi Izumi e pubblicato da Shogakukan

Musica 
Doubt – album dei Jesus Jones del 1991
Doubt – singolo dei Delphic del 2010
Doubt – brano musicale dei Twenty One Pilots del 2015